Il singolare del torneo di tennis Singapore Open 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Magnus Gustafsson che ha battuto in finale Nicolas Kiefer 4-6, 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Michael Chang (primo turno)
 Marcelo Ríos (quarti di finale)
 Jim Courier (quarti di finale)
 Mark Woodforde (primo turno)

 Thomas Johansson (semifinali)
 Martin Damm (quarti di finale)
 Magnus Gustafsson (Campione)
 Nicolas Kiefer (finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Singapore Open 1997